Osoby:
 Andrzej Kolikowski, ps. „Pershing” (ur. 1954, zm. 1999) – polski przestępca
 John Pershing (ur. 1860, zm. 1948) – amerykański wojskowy

Militaria:
 M26 Pershing – czołg ciężki z okresu II wojny światowej
 MGM-31 Pershing – rakieta balistyczna

Miasta w USA:
 Pershing – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor

Gminy w USA:
 Pershing (ang. Pershing Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Pershing (ang. Pershing Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Pershing (ang. Pershing Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pershing (ang. Pershing County) – w stanie Nevada